

Села:

Нова Нива — Крупський район, Ухвальська сільська рада;
 Нова Нива — Слуцький район, Бокшицька сільська рада;
 Нова Нива — Червенський район, Колодезька сільська рада.